Tretomyces är ett släkte av svampar. Tretomyces ingår i familjen Atheliaceae, ordningen Polyporales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Basidiesvampar
Tretomyces